

Sigle 
SAFA peut désigner :
 SAFA (Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund), une organisme professionnel représentant les architectes en Finlande ;
 , un programme européen de sécurité aérienne.

Abréviation 
SAFA peut désigner :
 SAFA assurances (Solidarité africaine d'assurances), une société d'assurance de Côte d'Ivoire.

Patronyme 

 Iskandar Safa (1955-), un homme d'affaires français ;
 Mbarka Safa, une femme politique marocaine ;
 Peyami Safa (1899-1961), un écrivain turc ;
 Samuel Safa (1981-), un auteur, compositeur et producteur français d’origine libanaise ;
 Zabihollah Safa (1911-1999), un universitaire, poète et historien iranien.

Prénom 
Safa (en ), un prénom arabe qui signifie raffinement, clarté.

Autres 
Safa peut désigner :
 Safa, un dieu de la mythologie ossète ;
 Safâ, un rocher à La Mecque qui fait partie des étapes du hajj.

Voir aussi 
 Al-Safa (en ), une région volcanique syrienne
 Safa Beyrouth Sporting Club, un club de football libanais
 Ikhwan al-Safa (en ), un groupe de philosophes musulmans du